Сапала (исп. Zapala) — многозначный термин.

 Сапала — город на севере аргентинской Патагонии, в центре провинции Неукен, административный центр одноименного департамента. 
 Сапала (аэропорт) — гражданский аэропорт, расположен в провинции Неукен, в Аргентине. 
 Сапала (департамент) — департамент в центре провинции Неукен, на юге Аргентины.